Als Entsendung wird bezeichnet:

 Die Entsendung von Arbeitnehmern ins Ausland oder die selbständige sozialversicherungspflichtige Auslandstätigkeit, siehe Entsendung (Sozialversicherung)
 Die Entsendung von Soldaten oder Polizisten ins Ausland, siehe Auslandseinsatz